Serguéievo (en rus: Сергеево) és un poble de la província de Tomsk, a Rússia, que el 2015 tenia 765 habitants.

Pobles de la província de Tomsk